Il singolare del torneo di tennis Stockholm Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Arnaud Boetsch 7-5,6-4.

Teste di serie 

 Jim Courier (quarti di finale)
 Thomas Enqvist (campione)
 Richard Krajicek (secondo turno)
 Magnus Larsson (quarti di finale)

 Arnaud Boetsch (finale)
 Todd Martin (secondo turno)
 Paul Haarhuis (primo turno)
 Stefan Edberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Stockholm Open 1995
ATP Tour 1995